Vincze Imre (1891–1979) kántortanító, akadémikus rektor
Vincze Imre (1926–1969) zeneszerző
Vincze Imre közgazdász, miniszterhelyettes
 Vincze Imre (1939–2019) labdarúgó, edző, karikaturista
Vincze Imre (1944) fizikus, egyetemi tanár, az MTA tagja